Назаров, Юрий Владимирович: Назаров, Юрий Владимирович (род. 1937) — советский и российский актёр, народный артист РФ.
 Назаров, Юрий Владимирович (род. 1948) — советский и российский дизайнер, член-корреспондент РАХ.